Lúcio Valério Potito (cônsul em 483 e 470 a.C.) – cônsul romano em 483 e 470 a.C..
 Lúcio Valério Potito (cônsul em 449 a.C.) – cônsul romano em 449 a.C.
 Lúcio Valério Potito (cônsul em 393 e 392 a.C.) – tribuno consular em 414, 406, 403, 401 e 398 a.C.; cônsul em 393 e 392.

Desambiguações de antropônimos